Summerson ist der Name folgender Personen:
 John Summerson (1904–1992), britischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Mount Summerson, ein Berg im Transantarktischen Gebirge